Varada ist:

in der indischen Mythologie (Sanskrit  „Wunschgewährung“):

 Varada (Rishi), ein Rishi des 4. Manvantara
 „Wunscherfüller“, ein Beiname von Ganesha und anderer Götter
 Varada Mudra, „Geste der Wunschgewährung“ z. B. bei Darstellungen Buddhas

Nachname von:

 Václav Varaďa (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler

Außerdem:
 Varada (Fluss), Fluss in Karnataka, Indien, Nebenfluss des Tungabhadra
 Varada (Rajasthan), Dorf im Bezirk Sirohi in Rajasthan, Indien